Шапинка — топоним:
 Шапинка — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Сосонская волость
 Шапинка — река в Республике Марий Эл, левый приток Большой Кокшаги